Weikart ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Weikart (* 1912), deutscher Ringer
 Helmut Weikart (1917–1993), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Weikard
 Weikert
 Weickert